

Caratteristiche tecniche
È un difensore centrale.

Carriera
Cresciuto nel settore giovanile del , ha esordito in prima squadra il 28 novembre 2015 in occasione dell'incontro di Série A pareggiato 1-1 contro l'.

Note

Collegamenti esterni